Bayon (Meurthe-et-Moselle), gemeente in het Franse departement
 Bayon (tempel), Cambodjaans
 Hyundai Bayon, automodel